Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Guillermo Durán a Andrés Molteni, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Nizozemců Robin Haase a Matwé Middelkoop, který ve finále za 63 minut zdolal české tenisty Romana Jebavého s Jiřím Veselým po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej. Haase vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Dominic Inglot /  Franko Škugor (semifinále)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (vítězové)
  Antonio Šančić /  Andrei Vasilevskij (1. kolo)
  Jonathan Eysseric /  Hugo Nys (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2018